Dzienniki (Stefan Żeromski)
 Dzienniki (Stefan Kisielewski)
 Dzienniki Hitlera
 Dzienniki (André Gide)

Zobacz też:
 Dziennik (Gombrowicz)
 Dzienniki gwiazdowe -cykl opowiadań Stanisława Lema